Ezo peut désigner : 
 EZO, groupe de heavy metal japonais ;
 Ezo, ancien nom de l'île de Hokkaidō ;
 Ezo, république éphémère établie au , dans le nord du Japon ;
 Ezo, ancien nom donné aux Aïnous ;
 Ezo, genre d'algues rouges de la famille des Corallinaceae ;
 Ezo, ville du Soudan du Sud.